Светско првенство у ватерполу за жене 2005. се одржало од 17. јула до 29. јула 2005. као део 11. Светског првенства у воденим спортовима 2005. у Монтреалу, у Канади. Такмичења су се одржавала у Pavillon des Baigneurs on Île Sainte-Hélène. Бранилац титуле је била репрезентација САД, која је освојила Светско првенство 2003. у Барселони, у Шпанији.

Земље учеснице 

Група A
 
 
 
 

Група Б
 
 
 
 

Група Ц
 
 
 
 

Група Д

Такмичење по групама

Група A 

О-Одиграо; П-Победа; Н-Нерешених; И-Изгубљених; ДГ-Датих голова; ПГ- Примљених голова

Група Б

Група Ц

Група Д

1/8 Финала 
 23. јул 2005.

1/4 Финале 
 25. јул 2005.

Полуфиналне утакмице

Полуфинале 13-16 места 
 23. јул 2005.

Полуфинале 9-12 места 
 25. јул 2005.

Полуфинале 5-8 места 
 27. јул 2005. – 5th/8th place

Полуфинале 1-4 места 
 27. јул 2005.

Финалне утакмице 
 25. јул 2005. – За 15. место

 25. јул 2005. – За 13. место

 27. јул 2005. – За 11. место

 27. јул 2005. – За 9. место

 29. јул 2005. – За 7. место

 29. јул 2005. – За 5. место

 29. јул 2005. –  За 3. место

 29. јул 2005. –  Финале

Коначан пласман

Награде 
 Најбоља играчица (МВП)
  Ann Dow

 Најбољи голман
  Patricia Horvath

 Најбољи стрелац
  Tania di Mario – 18 голова

Састави победничких тимова

Спољашње везе 
 Резултати 
 Омега

Светско првенство у ватерполу
Ватерполо у Канади
Ватерполо у 2005.